Lomgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lomgöl (Blackstads socken, Småland, 640256-152281), sjö i Västerviks kommun, 
Lomgöl (Blackstads socken, Småland, 640524-152393), sjö i Västerviks kommun,  (6 ha)
Lomgöl (Frödinge socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun, 
Lomgöl (Gamleby socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Lomgöl (Hjorteds socken, Småland, 638338-153789), sjö i Västerviks kommun, 
Lomgöl (Hjorteds socken, Småland, 638365-153264), sjö i Västerviks kommun, 
Lomgöl (Hjorteds socken, Småland, 638983-153662), sjö i Västerviks kommun, 
Lomgölen (Blackstads socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Lomgöl (Misterhults socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun, 
Lomgölen (Målilla socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun, 
Lomgölen (Södra Vi socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun, 
Lomgölen (Tuna socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun, 
Lomgöl (Horns socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun, 
Lomgöl (Oppeby socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun, 
Lomgölen (Västra Eneby socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun, 
Lomgöl (Åtvids socken, Östergötland), sjö i Åtvidabergs kommun, 
Lomgölen (Godegårds socken, Östergötland, 651648-146344), sjö i Motala kommun, 
Lomgölen (Godegårds socken, Östergötland, 652022-147166), sjö i Motala kommun, 
Lomgölen (Horns socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun, 
Lomgölen (Hällestads socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun, 
Lomgölen (Kisa socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun, 
Lomgölen (Kvillinge socken, Östergötland, 650518-151429), sjö i Norrköpings kommun, 
Lomgölen (Kvillinge socken, Östergötland, 650686-152339), sjö i Norrköpings kommun, 
Lomgölen (Yxnerums socken, Östergötland), sjö i Åtvidabergs kommun, 
Lomgölen, Värmland, sjö i Karlskoga kommun,  (2,9 ha)

Se även
Lommagöl
Lommegöl
Lommagyl
Lomtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn